Harveytown bezeichnet mehrere

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Harveytown (North Carolina)
 Harveytown (South Carolina)
 Harveytown (West Virginia)